Meilendorf ist ein Ortsname:

 Meilendorf, Ortschaft und Ortsteil von dieser auf dem Gebiet der Stadt Südliches Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Meilendorf (Nandlstadt), Ortsteil der Gemeinde Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern
 Meilendorf (Wüstung), Ortswüstung auf dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Oberfrankenohe, heute auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr, Stadt Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Meilendorf, deutscher Name von 1943 bis 1945 des Ortsteils Milejów der Landgemeinde Ostrówek, Powiat Wieluński, Woiwodschaft Łódź, Polen